Hyde é o nome de condados dos Estados Unidos:
Condado de Hyde (Carolina do Norte)
Condado de Hyde (Dakota do Sul)

Desambiguações de topônimos